Rivière Maskinongé bezeichnet zwei Flüsse in der kanadischen Provinz Québec:

 Rivière Maskinongé (Lac Saint-Pierre), in den Verwaltungsregionen Lanaudière und Mauricie 
 Rivière Maskinongé (Rivière Rouge), in der Verwaltungsregion Laurentides